Фінал Кубка Іспанії з футболу 2012 — футбольний матч, що відбувся 25 травня 2012 року. У ньому визначився 110-й переможець кубку Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на soccerway

Фінали кубка Іспанії з футболу
2012 у футболі
Кубок Іспанії
2012 в іспанському спорті